Калий-цинк — неорганическое соединение,
интерметаллид калия и цинка 
с формулой KZn,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Калий-цинк образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mc,
параметры ячейки a = 1,2360 нм, Z = 8,
структура типа натрия-цинка  NaZn
.

При температуре 592°С соединение плавится с образованием двух, практически несмешивающихся, жидкостей K и Zn.

Примечания